Maria de Portugal é um nome comum a várias infantas e rainhas portuguesas:

Rainhas 
 Maria I de Portugal (1734-1816)
 Maria II de Portugal (1819-1853)

Infantas 
 Maria de Portugal (1264-1304), filha de Afonso III de Portugal.
 Maria de Portugal (1313-1357), filha de Afonso IV de Portugal, esposa de Afonso XI de Castela (a «fermosíssima Maria» d'Os Lusíadas).
 Maria de Portugal (1342-1367), filha de Pedro I de Portugal, esposa de Fernando, príncipe de Aragão.
 Maria de Portugal (1538-1577), filha de Duarte, Duque de Guimarães, neta de Manuel I de Portugal, e esposa de Alexandre Farnésio, Duque de Parma e Piacenza.
 Maria de Portugal (1521-1577), filha de Manuel I de Portugal, Duquesa de Viseu.
 Maria Adelaide de Bragança (1912-2012), filha de Miguel II de Bragança.
 Maria Amélia de Bragança (1831-1853), filha de Pedro IV de Portugal, também Princesa do Brasil.
 Maria Ana de Assunção de Bragança (1831-1897), filha ilegítima de D. Miguel I;
 Maria Ana de Bragança (1843-1884), filha de Maria II de Portugal, e Princesa da Saxónia.
 Maria Ana de Bragança (1861-1942), filha de Miguel I de Portugal, grã-duquesa do Luxemburgo.
 Maria Ana de Bragança (1887), filha de Carlos I de Portugal.
 Maria Ana de Bragança (1889-1971), filha de Miguel II de Bragança.
 Maria Ana Francisca Josefa de Bragança (1736-1813), filha de José I de Portugal.
 Maria Ana Vitória Josefa de Bragança (1768-1788), filha de Maria I de Portugal e Pedro III de Portugal.
 Maria Antónia de Bragança, Duquesa de Parma (1862-1959), filha de Miguel I de Portugal.
 Maria Antónia de Bragança (1903-1973), filha de Miguel II de Bragança.
 Maria Bárbara de Bragança (1711-1758), filha de João V de Portugal, esposa de Fernando VI de Espanha.
 Maria Benedita de Bragança (1896-1971), filha de Miguel II de Bragança.
 Maria Clementina de Bragança (1774-1776), filha de Maria I de Portugal.
 Maria da Assunção de Bragança (1805-1834), filha de João VI de Portugal.
 Maria da Glória de Bragança (1851), filha de Maria II de Portugal.
 Maria das Neves de Bragança (1852-1941), filha de Miguel I de Portugal.
 Maria de Bragança (1840), filha de Maria II de Portugal.
 Maria Francisca de Assis de Bragança (1800-1834), filha de João VI de Portugal.
 Maria Francisca Benedita de Bragança (1746-1829), filha de José I de Portugal.
 Maria Francisca Doroteia de Bragança (1739-1771), filha de José I de Portugal.
 Maria Francisca Isabel de Bragança (1997-) filha de Duarte Pio de Bragança.
 Maria Isabel de Bragança (1766-1777), filha de Maria I de Portugal.
 Maria Isabel de Bragança (1797-1818), filha de João VI de Portugal.
 Maria José de Bragança (1857-1943), filha de Miguel I de Portugal.
 Maria Josefa de Bragança (1644-1693), filha ilegítima de João IV de Portugal.
 Maria Manuela (1527-1545), filha de João III de Portugal, esposa de Filipe II de Espanha.
 Maria Teresa de Bragança (1793-1874), filha de João VI de Portugal, Princesa da Beira
 Maria Teresa de Bragança (1855-1944), filha de Miguel I de Portugal, Arquiduquesa de Áustria.
 Maria Teresa de Bragança (1881-1945), filha de Miguel II de Bragança, Princesa de Thurn e Taxis.

Ver também 
 Isabel Maria de Bragança
 Maria Ana de Bragança
 Maria Ana Josefa de Bragança
 Maria Antónia de Bragança
 Maria Benedita de Bragança
 Maria Francisca de Bragança
 Maria Isabel de Bragança
 Maria Teresa de Bragança

Desambiguação
Família real portuguesa